Potter é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Potter (Dakota do Sul)
Condado de Potter (Pensilvânia)
Condado de Potter (Texas)

Desambiguações de topônimos